Öjaren kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Öjaren, Småland, sjö i Växjö kommun,  (1,2 km²)
Öjaren, Östergötland, sjö i Boxholms kommun,  (1,42 km²)
Öjaren, Gästrikland, sjö i Gävle kommun och Sandvikens kommun,  (19,6 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn